Venus im Licht steht für:

* Venus im Licht (Theaterstück), ein Theaterstück (1950) von Christopher Fry
 Venus im Licht (Film), einen deutschen Fernsehfilm (1960) von Peter Beauvais